Termenul de terasă se poate referi la:
 Terasă (arhitectură), element arhitectural
 Terasă (geologie)
 Terasă (agricultură)